Exogone marenzelleri är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1908. Exogone marenzelleri ingår i släktet Exogone och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
marenzelleri